Waterhouse kan som auktorsförkortning betyda:

 George Robert Waterhouse
 Charles Owen Waterhouse
 John Teast Waterhouse

Robotskapade auktorsförkortningar